Джан Табылди́нович Кенжета́ев () — генерал-майор полиции, кандидат юридических наук, профессор; начальник Карагандинской академии МВД РК (2004—2019).

Биография 
В 1974 поступил в Карагандинскую высшую школу МВД СССР, по окончании которой работал инспектором отделения уголовного розыска, участковым инспектором отдела внутренних дел Калининского района г. Алма-Аты.

С 1988 года — инспектор 2-го отдела, начальник отделения, начальник 2-го отдела Главного управления кадров МВД РК.

С образованием Государственного следственного комитета РК был назначен на должность заместителя начальника Главного управления кадров и учебных заведений ГСК РК.

С 1997 года работал заместителем начальника Административно-финансового департамента ГСК РК.

В октябре 1997 года назначен заместителем начальника 5-го Департамента Комитета национальной безопасности РК.

С марта 1998 года заместитель начальника УВД г. Астаны по кадровой работе.

С января 2002 года заместитель председателя Агентства финансовой полиции РК.

В 2003 году возглавил Академию финансовой полиции РК.

С января 2009 года по октябрь 2010 года руководил Алматинской академией МВД РК.

В 2004—2009 годы и с октября 2010 по 4 января 2019 года возглавлял Карагандинскую академию МВД РК.

Академик Казахстанской национальной академии естественных наук, член исполнительного комитета Международной ассоциации полицейских академий INTERPA. Автор и редактор более 100 научных трудов.

Награды и звания 
Д. Т. Кенжетаев имеет свыше 30 государственных и ведомственных наград Республики Казахстан и зарубежных стран.

 Орден «Данк» II степени
 Монгольский государственный орден Славы
 медали:
 Астана
 10 лет Астане
 20 лет независимости Республики Казахстан
 25 лет независимости Республики Казахстан
 10 лет Конституции Республики Казахстан
 20 лет Конституции Республики Казахстан
 Заслуженный работник МВД РК
 Заслуженный работник ГСК РК
 Почётный юрист Республики Казахстан
 Почётный работник образования Республики Казахстан
 Грамота Президента Республики Казахстан
 именное огнестрельное оружие
 Почётный гражданин города Караганды, Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Примечания

Ссылки 
 

Ректоры вузов Казахстана
Генерал-майоры (Казахстан)
Заслуженные работники МВД Республики Казахстан
Почётные юристы Республики Казахстан
Почётные работники образования Республики Казахстан
Почётные граждане Караганды
Почётные граждане Айыртауского района